Citas — antigo povo iraniano
 Línguas citas — grupo de idiomas falados por este povo
 Natural ou relativo à Cítia

Desambiguação